Рубинов (Рубинов) — фамилия.

Известные представители:
 
 Рубинов, Дэвид (1897—1986) — американский скрипач.
 Рубинова, Евгения (род. 1977) — российская и немецкая пианистка.
 Рубинова, Сталина Михайловна (род. 1938) — украинская и канадская художница по берёсте.

См. также 
 Рубинофф
 Рубинович
 Рубиновка